Het Formule 2-seizoen 2021 was het vijfde seizoen van het Formule 2-kampioenschap, een autosportkampioenschap dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Het is een kampioenschap dat dient als het tweede niveau van formuleracing in de FIA Global Pathway, een groeimodel om meer coureurs door te laten stromen naar hogere klassen. De klasse werd verreden ter ondersteuning van de Formule 1 in 2021. Omdat het kampioenschap een eenheidsklasse is, reden alle teams en coureurs die deelnemen aan het kampioenschap met dezelfde auto.

Regerend kampioen Mick Schumacher is overgestapt naar de Formule 1 en verdedigde, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet.

In de eerste race van het laatste raceweekend op het Yas Marina Circuit werd Oscar Piastri gekroond tot kampioen. Prema Racing, waar Piastri en Robert Shwartzman voor uitkwamen, werd kampioen bij de teams.

Veranderingen

Weekendopzet
De opzet van het raceweekend is veranderd. Waar tot 2020 een hoofdrace op zaterdag en een sprintrace op zondag werden verreden, worden in 2021 twee sprintraces op zaterdag en een hoofdrace op zondag gehouden. Voor de hoofdrace en de eerste sprintrace wordt er gekwalificeerd; voor de eerste sprintrace wordt de top 10 van de kwalificatie omgedraaid, terwijl voor de hoofdrace de kwalificatieresultaten worden gebruikt. De grid voor de tweede sprintrace wordt samengesteld door de top 10 van de eerste sprintrace om te draaien.

Teams en coureurs

Veranderingen bij de coureurs
 Van team veranderd
 Marcus Armstrong: ART Grand Prix → DAMS
 Felipe Drugovich: MP Motorsport → UNI-Virtuosi Racing
 Roy Nissany: Trident → DAMS
 Théo Pourchaire: BWT HWA Racelab → ART Grand Prix
 Guilherme Samaia: Campos Racing → Charouz Racing System
 Dan Ticktum: DAMS → Carlin
 Jüri Vips: DAMS → Hitech Grand Prix

 Nieuw/teruggekeerd in F2
 David Beckmann: FIA Formule 3-kampioenschap (Trident) → Charouz Racing System
 Alessio Deledda: FIA Formule 3-kampioenschap (Campos Racing) → HWA Racelab
 Liam Lawson: FIA Formule 3-kampioenschap (Hitech Grand Prix) → Hitech Grand Prix
 Matteo Nannini: FIA Formule 3-kampioenschap (Jenzer Motorsport) → HWA Racelab
 Gianluca Petecof: Formula Regional European Championship (Prema Powerteam) → Campos Racing
 Oscar Piastri: FIA Formule 3-kampioenschap (Prema Racing) → Prema Racing
 Richard Verschoor: FIA Formule 3-kampioenschap (MP Motorsport) → MP Motorsport
 Bent Viscaal: FIA Formule 3-kampioenschap (MP Motorsport) → Trident
 Lirim Zendeli: FIA Formule 3-kampioenschap (Trident) → MP Motorsport

 Uit de F2
 Giuliano Alesi: BWT HWA Racelab → Super Formula Lights (TOM'S)
 Sean Gelael: DAMS → FIA World Endurance Championship (Jota Sport)
 Luca Ghiotto: Hitech Grand Prix → Deutsche Tourenwagen-Masters (Haupt Racing Team)
 Callum Ilott: UNI-Virtuosi Racing → GT World Challenge Europe Endurance Cup (Iron Lynx)
 Artjom Markelov: BWT HWA Racelab → kampioenschap verlaten
 Nobuharu Matsushita: MP Motorsport → Super Formula (B-Max Racing)
 Nikita Mazepin: Hitech Grand Prix → Formule 1 (Haas)
 Pedro Piquet: Charouz Racing System → kampioenschap verlaten
 Mick Schumacher: Prema Racing → Formule 1 (Haas)
 Yuki Tsunoda: Carlin → Formule 1 (AlphaTauri)

 Tijdens het seizoen
 Matteo Nannini stapte voorafgaand aan het tweede raceweekend op het Circuit de Monaco uit het kampioenschap vanwege sponsorproblemen. Hij werd bij het team HWA Racelab vervangen door Jack Aitken. Vanaf het vijfde raceweekend op het Autodromo Nazionale Monza werd Aitken vervangen door Jake Hughes vanwege een blessure die hij opliep tijdens de 24 uur van Spa-Francorchamps. In het zevende raceweekend op het Jeddah Corniche Circuit werd Hughes vervangen door de uit de Formule 3 overgekomen Logan Sargeant. In het laatste raceweekend op het Yas Marina Circuit keerde Hughes terug bij het team.
 Gianluca Petecof verliet Campos Racing voorafgaand aan het derde raceweekend op het Baku City Circuit vanwege sponsorproblemen. Hij werd vervangen door Matteo Nannini. Vanaf het vijfde raceweekend op het Autodromo Nazionale Monza werd hij vervangen door David Beckmann, die was vertrokken bij het team Charouz Racing System. Bij dit team werd hij vervangen door de uit de Formule 3 overgekomen Enzo Fittipaldi. Vanaf het raceweekend op het Jeddah Corniche Circuit werd Beckmann vervangen door Olli Caldwell.
 Vanaf het raceweekend op het Jeddah Corniche Circuit werd Lirim Zendeli bij MP Motorsport vervangen door Clément Novalak vanwege sponsorproblemen. Bij hetzelfde team werd Richard Verschoor vervangen door Jack Doohan.
 In het laatste raceweekend op het Yas Marina Circuit werd Enzo Fittipaldi bij het team Charouz Racing System vervangen door Richard Verschoor vanwege een gebroken hiel, die hij opliep tijdens een startcrash in de derde race van het voorgaande weekend.

Races
In november 2020 werd een voorlopige Formule 2-kalender van 2021 bekend gemaakt. In januari 2021 werd een nieuwe versie onthuld.

Veranderingen op de kalender
De Formule 2 wordt niet meer tijdens dezelfde weekenden als de FIA Formule 3 gehouden om kosten te besparen. Als gevolg kent de kalender een aantal grote wijzigingen.
 De races op de Red Bull Ring, de Hungaroring, het Circuit de Barcelona-Catalunya, Circuit Spa-Francorchamps en het Circuit Mugello kwamen te vervallen. Ook wordt er nog slechts een raceweekend gehouden op het Bahrain International Circuit en op Silverstone.
 De races op het Circuit de Monaco, het Baku City Circuit en het Yas Marina Circuit keerden na een jaar afwezigheid terug op de kalender.
 De races op het Jeddah Corniche Circuit zijn nieuw op de kalender.

Kampioenschap

Puntensysteem
 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
 SR staat voor snelste ronde. Het punt voor de snelste ronde wordt enkel uitgereikt wanneer deze coureur in de top 10 finisht.
 Voor de derde race op het Jeddah Corniche Circuit werden halve punten uitgereikt na vertragingen vanwege reparaties aan het circuit en twee rode vlaggen vanwege crashes tussen Théo Pourchaire en Enzo Fittipaldi en tussen Guilherme Samaia en Olli Caldwell.
† Coureur uitgevallen, maar wel geklasseerd omdat er meer dan 75% van de raceafstand werd afgelegd.

 Sprintraces

 Hoofdrace

Coureurs

Teams

Externe links
 Officiële website van het Formule 2-kampioenschap